Gárate ist der Familienname folgender Personen:

 Giara Garate (* 1996), peruanische Sprinterin
 José Eulogio Gárate (* 1944), spanischer Fußballspieler
 Juan Manuel Gárate (* 1976), spanischer Radrennfahrer
 Yuri Gárate (* 1970), deutscher Schauspieler und Regisseur